Гео́ргий Матве́ев:
 Матвеев, Георгий Иванович (Георг Матвеев; 1910—1966) — латвийский художник, живописец и график, поэт.
 Матвеев, Георгий Петрович (1875—1960) — русский художник и революционер.